Het tennistoernooi US Open werd in 2015 bij de mannen voor de 135e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 31 augustus tot en met 13 september.

De titelverdediger was Marin Čilić uit Kroatië. Hij werd in de halve finale uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar Novak Đoković uit Servië. In de finale versloeg Đoković de Zwitser Roger Federer in vier sets (6-4, 5-7, 6-4 en 6-4). Het was voor Đoković zijn tweede titel op het US Open en zijn tiende grandslamtitel in totaal.

Geplaatste spelers

Belgen en Nederlanders

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
  Toernooischema US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2015